Iga Świątek era la campionessa in carica, ma è stata eliminata ai quarti di finale da Maria Sakkarī.

In finale Barbora Krejčíková ha sconfitto Anastasija Pavljučenkova con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (secondo turno, ritirata)
  Naomi Ōsaka (secondo turno, ritirata) 
  Aryna Sabalenka (terzo turno)
  Sofia Kenin (quarto turno)
  Elina Svitolina (terzo turno)
  Bianca Andreescu (primo turno)
  Serena Williams (quarto turno)
  Iga Świątek (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno, ritirata)
  Garbiñe Muguruza (primo turno)
  Jennifer Brady (terzo turno, ritirata)
  Elise Mertens (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (quarto turno)
  Kiki Bertens (primo turno)
  Maria Sakkarī (semifinale)

  Karolína Muchová (terzo turno)
  Johanna Konta (primo turno)
  Markéta Vondroušová (quarto turno)
  Elena Rybakina (quarti di finale)
  Petra Martić (primo turno)
  Madison Keys (terzo turno)
  Cori Gauff (quarti di finale)
  Ons Jabeur (quarto turno)
  Angelique Kerber (primo turno)
  Alison Riske (ritirata)
  Jessica Pegula (terzo turno)
  Veronika Kudermetova (secondo turno)
  Anett Kontaveit (terzo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (finale)
  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)
  Paula Badosa (quarti di finale)

Wildcard 

  Océane Babel (primo turno)
  Clara Burel (primo turno)
  Océane Dodin (primo turno)
  Elsa Jacquemot (primo turno)

  Chloé Paquet (primo turno) 
  Diane Parry (primo turno) 
  Astra Sharma (secondo turno) 
  Harmony Tan (secondo turno)

Qualificate 

  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
  Hailey Baptiste (secondo turno)
  Aleksandra Krunić (primo turno)
  Ana Konjuh (primo turno)
  Ekaterine Gorgodze (primo turno)
  Liang En-shuo (primo turno)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)
  Lara Arruabarrena (primo turno)

  Wang Xiyu (primo turno) 
  Storm Sanders (primo turno) 
  María Camila Osorio Serrano (primo turno) 
  Greet Minnen (primo turno) 
  Anhelina Kalinina (secondo turno) 
  Irina Maria Bara (primo turno) 
  Katarina Zavac'ka (primo turno) 
  Stefanie Vögele (primo turno)

Lucky loser 

  Elisabetta Cocciaretto (primo turno)

  Vol'ha Havarcova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Open di Francia 2021